Hemiscyllium är ett släkte av hajar. Hemiscyllium ingår i familjen Hemiscylliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Wobbegongartade hajar
Hemiscyllium

en:Hemiscylliidae#Hemiscyllium